Chapel House ist der Name folgender Gebäude:

im Vereinigten Königreich:
 Chapel House (Twickenham), Wohnhaus von Alfred Tennyson und Pete Townsend  
 Chapel House (Monmouth), Wohnheim der Monmouth School 

in den Vereinigten Staaten:
 Chapel House (Guilderland), Wohnhaus im Albany County, New York 

Chapel House steht für:

 Chapel House Estate, Vorort von Newcastle Upon Tyne, England